A XI. Unicum-kupát 2006. augusztus 17. és augusztus 19. között tartották, hagyományosan a Margit-szigeten található Hajós Alfréd uszodában.

A tornát a belgrádi Európa-bajnokság előtt előtt rendezték meg.

Résztvevők
A tornán 4 válogatott vett részt:
  Magyarország
  Oroszország
  Szlovénia
  Hollandia

Eredmények

1. forduló

2. forduló

3. forduló

Végeredmény

Források
 
 
 
 

Nemzeti vízilabda-válogatottak tornái
Unicum